Il doppio dell'ATP Buenos Aires 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Gastón Etlis e Martín Rodríguez erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro David Ferrer e Fernando Vicente.

Mariano Hood e Sebastián Prieto hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Lucas Arnold e David Nalbandian.

Teste di serie
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (primo turno)
 František Čermák /  Leoš Friedl (semifinali)
 Simon Aspelin /  Andrew Kratzmann (primo turno)
 Devin Bowen /  Ashley Fisher (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 2003
ATP Tour 2003